Rašilov ist der Familienname folgender Personen:

 Václav Rašilov (* 1976), tschechischer Schauspieler und Musiker